Даунз — фамилия. Известные носители:
 Даунз, Артур
 Даунз, Джон